Ниттети () — ряд опер на либретто Пьетро Метастазио:

 Ниттети (1766) — опера Антона Каэтана Адльгассера;
 Ниттети (1777) — опера Агостино Аккоримбони;
  (1771, 1780) — опера Паскуале Анфосси;
 Ниттети (1790) — опера Анджело Мариа Бенинкори;
  (1789) — опера Фердинандо Бертони;
  (1789) — опера Джузеппе Франческо Бьянки;
  (1773) — опера Луиджи Мариа Гатти;
  (1781) — опера Джузеппе Джордани;
  (1759, 1770) — опера Никколо Йоммелли;
  (1766) — опера Жуана ди Соза Карвалью;
  (1757) — опера Джоаккино Кокки;
  (1756) — опера Николы Конфорто;
  (1783) — опера Джузеппе Мариа Курчо;
  (1764) — опера Антонио Маццони;
  (1771) — опера Карло Монца;
  (1770) — опера Йозефа Мысливечека;
 Ниттети (1788) — опера Себастьяно Назолини;
  (1811) — опера Стефано Павези;
 Ниттети (1777) — опера Джованни Паизиелло;
 Ниттети (1783) — опера Паоло Франческо Паренти;
 Ниттети (1766) — опера Бризио Петруччи;
  (1757) — опера Никколо Пиччини;
 Ниттети (1817) — опера Иоганна Непомука Пойсля (Poissl);
  (1782) — опера Салваторе Рисполи;
 Ниттети (1770) — опера Джакомо Руста;
 Ниттети (1769) — опера Джованни Марко Рутини;
  (1760, 1765) — опера Джузеппе Сарти;
  (1773) — опера Антонио Саккини;
  (1757) — опера Томмазо Траэтта;
 Ниттети (1907) — опера Шарля Турнемира;
  (1765, 1775) — опера Доменико Фискьетти;
 Ниттети (1771) — опера Игнацио Фьорилло;
  (1758) — опера Иоганна Адольфа Хассе;
  (1758) — опера Игнаца Якоба Хольцбауэра.